Dieciséis de Septiembre kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Dieciséis de Septiembre, Nuevo León, ort, Juárez, 
 Dieciséis de Septiembre, Centro, ort, 
 Dieciséis de Septiembre, Cunduacán, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar